Националната дивизия по футбол на Молдова 2017 е 27-и сезон от основаването ѝ. Сезонът започва през юли 2017 г. и завърши на 26 ноември. 2017 г. Шериф е настоящият шампион от миналия сезон.

Отбори 
В първенството участват общо 10 отбора, в това число 8 от предишния сезон и две, спечелили промоция от Дивизия А – първите два отбора в класирането, Сфънтул Георге и Спикул.

Информация

Класиране 

Източник: FMF , Soccerway

Източници

Външни препратки 
 Federatia de Fotbal 
 SoccerWay

Футбол в Молдова
Сезон 2017/18 във футбола